То́лбот, Талбот, Тальбот ( ) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Тэлбот, Брайан (род. 1952) — британский автор комиксов.
  (род. 1971) — английский композитор.
 Толбот, Джон, 1-й граф Шрусбери (1384/1390—1453) — английский полководец во время Столетней войны, лорд-лейтенант Ирландии (1414—1419), лорд верховный стюарт Ирландии (с 1446).
 Талбот, Джон Майкл (род. 1954) — римско-католический монах, американский певец, гитарист и автор песен.
 Талбот, Дэниел (род. 1991) — британский легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге.
 Талбот, Конни (род. 2000) — английская певица.
 Тэлбот, Кэм (род. 1987) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь.
 Толбот, М. — английский регбист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
  (1953—1992) — автор книг проводящих параллели между древним мистицизмом и квантовой механикой и предлагающих голографическую модель реальности.
 Тальбо, Максим (род. 1984) — профессиональный канадский хоккеист.
 Толбот, Стефани (род. 1994) — австралийская баскетболистка.
 Тальбот, Уильям Генри Фокс (1800—1877) — английский физик и химик, один из изобретателей фотографии.
 Толбот, Элис-Мэри — американская византинист, переводчик.

Псевдоним
 Нита Талбот (род. 1930) — американская актриса кино и телевидения.

Вымышленные персонажи
 Бэла Талбот — из телесериала «Сверхъестественное».
 Дэвид Талбот — из серии романов Энн Райс.

Топоним 
 

Составные топонимы
 Порт-Толбот — город и порт в Уэльсе, на берегу Бристольского залива (Великобритания).
 Нит-Порт-Толбот — округ Уэльса со статусом города-графства.

Прочее 
 Тальбот — название единицы измерения люмен-секунда.
 Тальбот — небольшой ударный кратер в западной части Моря Смита на видимой стороне Луны.
 Порт-Толбот Таун — валлийский футбольный клуб, представляющий город Порт-Толбот.
 Talbot — франко-британская марка автомобилей.
 HMS Talbot — британский бронепалубный крейсер 2-го ранга.
 USS Ralph Talbot (DD-390) — американский эсминец типа Бэгли.

Примечания